Permiano – una lingua permica
 Permiano – appartenente al gruppo etnico dei Permiani
 Permiano – l'ultimo dei sei periodi in cui è divisa l'era geologica del Paleozoico
 Bacino Permiano – bacino sedimentario che si estende nella parte occidentale del Texas e nel Nuovo Messico

Pagine correlate 
 Perm' (disambigua)

Altri progetti